Стражник:

 Стражник — просторечное название нижнего чина стражи в Российской империи и общее название лиц охраняющих или несущих охрану кого-либо, чего-либо.
 «Стражник» — бесствольный пистолет производства Ижевского механического завода.
 «Стражник» — литературный альманах секции писателей «ПРОФИ».